Gustavo Álvarez puede referirse a personas a:

Personajes 
 Gustavo Álvarez Gardeazábal (1945-), escritor colombiano;
 Gustavo Álvarez Martínez (1938-1989), militar y político hondureño;
 Gustavo Álvarez "Pegaso" (1969-), músico argentino;
 Gustavo Álvarez, director técnico de fútbol argentino;